Binninger – abitanti di Binningen (Svizzera)
Binninger – abitanti di Binningen-Bottmingen